

Patronyme 

 Pierre de Longueil (1398-1474), prélat français ;
 Richard Olivier de Longueil (1406-1470), cardinal français ;
 Gilbert de Longueil (1507-1543), érudit hollandais ;
 René de Longueil (1596-1677), magistrat français ;
 Jean René de Longueil (1699-1731), chimiste français, membre de l'Académie royale des sciences ;
 Joseph de Longueil (1730-1792), graveur français.

Toponyme 

 Longueil, commune française de Seine-Maritime ;
 Longueil-Annel, commune française de l'Oise ;
 Gare de Longueil-Annel, gare ferroviaire SNCF du réseau TER Picardie1 ;
 Longueil-Sainte-Marie, commune française de l'Oise ;
 Gare de Longueil-Sainte-Marie, gare ferroviaire française de la ligne de Creil-Jeumont.

Patronyme français